Андреас Ешбах (нар. , Ульм) — німецький письменник-фантаст. Автор численних науково-фантастичних романів, оповідань та творів для підліткового віку. Його роман «Відео Ісуса» було екранізовано 2002 року німецьким режисером Себастіаном Німанном.

Біографія та творчість 
Ешбах навчався в Штутгарті, вивчав авіаційну та космічну техніку, але навчання не закінчив. Потім працював програмістом.
1995 року Ешбах опублікував свій перший роман «Die Haarteppichknüpfer» («Майстер волосяних килимів»), який також можна розглядати як збірку оповідань, дія яких відбувається в тому самому фантастичному світі. Великий успіх мав роман Ешбаха «Відео Ісуса», що з'явився 1998 року Дія роману «Quest» («Квест»), опублікованого 2001 року, відбувається в тому самому фантастичному світі, створеному автором в своєму першому романі. Наступні романи Ешбаха «Один трильйон доларів» (2001) та «Нобелівська премія» (2005) написані в жанрі трилера й не мають фантастичних елементів. Роман «Ausgebrannt» («Випалено») присвячено енергетичній кризі, що виникла внаслідок досягнення піку нафти; тут Ешбах знову повернатється в царину фантастики. У 2001—2002 роках Ешбах публікував у газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung свій роман з продовженням (всього 42 подачі) під назвою «Експоненційний дрейф».

З 2003 року мешкає зі своєю другою дружиною Маріанною Ешбах у Бретані (Франція).

Твори Ешбаха перекладалися багатьома мовами, зокрема іспанською, нідерландською, чеською, польською, російською, латиською, японською, турецькою.

Лауреат премії імені Курда Лассвіца.

Твори

Романи 
 Die Haarteppichknüpfer. Schneekluth, München 1995, ISBN 3-7951-1371-7
 Solarstation. Schneekluth, München 1996, ISBN 3-7951-1406-3
 Das Jesus Video. Schneekluth, München 1998, ISBN 3-7951-1625-2
 Kelwitts Stern. Schneekluth, 1999, ISBN 3-404-23232-1
 Quest. Heyne, München 2001, ISBN 3-453-18773-3
 Eine Billion Dollar. Lübbe, Bergisch Gladbach 2001, ISBN 3-7857-2049-1
 Exponentialdrift. Bastei Lübbe, Bergisch Gladbach 2003, ISBN 3-404-14912-2 (2002 з продовженням у газеті Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung erschienen)
 Der Letzte seiner Art. Lübbe, Bergisch Gladbach 2003, ISBN 3-7857-2123-4
 Der Nobelpreis. Lübbe, Bergisch Gladbach 2005, ISBN 3-7857-2219-2
 Ausgebrannt. Lübbe, Bergisch Gladbach 2007, ISBN 978-3-7857-2274-9
 Ein König für Deutschland. Lübbe, Bergisch Gladbach 2009, ISBN 978-3-7857-2374-6
 Herr aller Dinge. Lübbe, Köln 2011, ISBN 978-3-7857-2429-3
 Todesengel. Bastei Lübbe, Köln 2013, ISBN 978-3-7857-2481-1
 Der Jesus-Deal. Lübbe-Ehrenwirth, Köln 2014, ISBN 978-3-431-03900-9
 Teufelsgold. Lübbe-Ehrenwirth, Köln 2016, ISBN 978-3-7857-2568-9

Романи для підліткового віку 
 Perfect Copy, Die zweite Schöpfung. Arena 2002, ISBN 3-401-05425-2
 Die seltene Gabe. Arena 2004, ISBN 3-401-05461-9
 Das Marsprojekt, eine Pentalogie, до пенталогії входять:
 Das ferne Leuchten. Arena 2005, ISBN 3-401-05749-9, Neuauflage von Das Marsprojekt, Arena 2001
 Die blauen Türme. Arena 2005, ISBN 3-401-05770-7
 Die gläsernen Höhlen. Arena 2006, ISBN 3-401-05867-3
 Die steinernen Schatten. Arena 2007, ISBN 978-3-401-06060-6
 Die schlafenden Hüter. Arena 2008, ISBN 978-3-401-06061-3
 Gibt es Leben auf dem Mars oder Das Marsprojekt — Der flüsternde Sturm. Prequel zum Marsprojekt, Arena 2009, ISBN 978-3-401-06366-9, auch in einem Sonderband von Die seltene Gabe (ISBN 978-3-401-50353-0) enthalten
 Out, трилогія:
 Black*Out. Arena 2010, ISBN 978-3-401-06062-0
 Hide*Out. Arena 2011, ISBN 978-3-401-06587-8
 Time*Out. Arena 2012, ISBN 978-3-401-06630-1
 Aquamarin
 Aquamarin. Arena 2015, ISBN 978-3-401-60022-2
 Submarin. Arena 2017, ISBN 978-3-401-60023-9

Збірки оповідань 
 Eine unberührte Welt. Bastei, 2008, ISBN 978-3-404-15859-1

Оповідання 
 Welt des Unheils. 1975 als Leserkurzgeschichte in Perry Rhodan Nr. 739 (1. Auflage)
 Dolls. 1991 in c't — Magazin für Computertechnik. Nr. 6/91, Verlag Heinz Heise
 Der Mann aus der Zukunft. 1995
 Überraschungsgäste. 1996 in Science Fiction Okular 151
 Die Wunder des Universums. 1997 in Science Fiction Media 132
 Jenseits der Berge.
 Druupies. 1999 in Alien Contact 34
 Humanic Park
 Ein lausiger Historiker. 2001 in Perry Rhodan Magazin Sonderausgabe September 2001. (Rastatt: VPM)
 Halloween
 Unerlaubte Werbung
 Der Drache im Hindukusch
 Quantenmüll In: Der Atem Gottes und andere Visionen 2004. Shayol, Berlin 2004, ISBN 3-926126-42-6
 Eine Trillion Euro. Kurzgeschichte in der gleichnamigen, von Andreas Eschbach herausgegebenen Anthologie, 2004, ISBN 3-404-24326-9
 Gibt es Leben auf dem Mars? 2009, ISBN 978-3-401-06366-9
 Die Liebe der Jeng
 LOVE HACKING oder: LIEBE IM JAHR 2064 in bild der wissenschaft 02/2014
 Acapulco! Acapulco! In: EXODUS 34/2016,

Література 
 Peter Bräunlein: Ein außerirdischer Schwabe. Über den SF-Autor Andreas Eschbach. In: Das Andere Arkadien. Unterwegs im Universum Fantasticum. Über Chancen und Risiken eines literarischen Genres. S. 198—200 (die horen, Bd. 217) 2005, ISBN 3-86509-265-9.
 Oliver Buslau: «Autor ist man 24 Stunden am Tag.» Der Schriftsteller Andreas Eschbach. In: TextArt. Magazin für kreatives Schreiben, Heft 4/2002, S. 14–19.
 Marcel Feige: Der Abräumer. Ein Gespräch mit Andreas Eschbach. In: Wolfgang Jeschke (Hrsg.): Das Science Fiction Jahr 2000. Heyne Verlag, München, ISBN 3-453-16183-1, S. 752—768.
 Sonja Dirsch, Alexander Seibold: Um die Homogenität meines Gesamtwerkes mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Ein Gespräch mit Andreas Eschbach. In: Sascha Mamczak, Wolfgang Jeschke: Das Science Fiction Jahr 2004. München 2004, Wilhelm Heyne Verlag, ISBN 3-453-87896-5, S. 399—433.
 Bartholomäus Figatowski: Cliquen, Klone und pubertäre Krisen — Generationenspezifische Lesarten dreier Science-Fiction-Romane von Andreas Eschbach. In: Maren Bonacker (Hrsg.): Das Kind im Leser. Phantastische Texte als all-ages-Lektüre. Trier 2008, ISBN 978-3-88476-968-3, S. 155—170.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 

Ешбах
Ешбах
Ешбах
Ешбах
Ешбах
Ешбах
Ешбах
Ешбах
Ешбах
Ешбах
Уродженці Ульма
Редактори наукової фантастики